Thomas De Quincey (schrijver), een Engels auteur
 Een pseudoniem van Jo Bogaert, een Belgische muzikant en producer